María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga (Paredes de Nava, 17 de abril de 1649 - Bérgamo, 4 de septiembre de 1721) fue virreina de Nueva España de 1680 a 1686 junto con su esposo Tomás de la Cerda y Aragón, III Marqués de la Laguna de Camero Viejo. Ella, además, era princesa de la casa de Mantua Gonzaga-Guastalla y XI condesa de Paredes de Nava.

Biografía 
En 1680, el cabildo encomendó dos arcos triunfales para la llegada de los Marqueses de la Laguna de Camero Viejo - los nuevos Virreyes - a la Ciudad de México. El primero, en Santo Domingo, estuvo a cargo de Carlos de Sigüenza y Góngora. El segundo, en la catedral, fue el Neptuno alegórico de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana compara al nuevo Virrey con Neptuno y a su esposa, María Luisa, con Anfítrite, la diosa del mar.

Fue amiga y mecenas de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana presentó su obra de teatro "Los empeños de una casa" para María Luisa y su esposo, así como tal vez, para el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas. En la obra Sor Juana incluye varias letras en honor a María Luisa como "Divina Lysi".

El 5 de julio de 1683 nació el único hijo de María Luisa, José María de la Cerda y Gonzaga Manrique de Lara (1683-1728), al que Sor Juana también dedicó poemas. Lo bautizó el 14 de julio de 1683 el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas en la catedral de México.

Doña María Luisa publicó el libro de poemas de Sor Juana "Inundación Castálida" en 1689 en Madrid. El segundo tomo se publicó unos años después en Sevilla.

Ancestros

Doña María Luisa en la literatura y el cine 
Octavio Paz dedica un capítulo de su libro "Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe" para hablar de la relación entre la virreina y la poetisa. 
La novela histórica "El beso de la virreina" de José Luis Gómez retrata la vida de Sor Juana y su relación con la virreina.
Doña María Luisa sale como personaje en la película "Yo, la peor de todas" de María Luisa Bemberg y en la mini-serie "Juana Inés" del Canal Once.
La editorial Flores Raras publicó una compilación de los poemas que Sor Juana le dedicó a la virreina titulado "Un ardiente amor" bajo la coordinación de Sergio Téllez-Pon.

Poemas de Sor Juana dedicados a Doña María Luisa 
Sor Juana le dedicó varios poemas a Doña María Luisa. Así como a Leonor Carreto le decía "Laura" en los poemas que le dedicaba, a doña María Luisa le decía "Lysi" (así como Quevedo le escribía a otra "Lisi"). 
 Loa en las huertas donde fue a divertirse la Excma. Sra. Condesa de Paredes, Marquesa de la Laguna.
 Divina Lysi, permite.
 A la Excma. Sra. Condesa de Paredes, Marquesa de la Laguna, enviándole estos papeles que su Excia. le pidió y que pudo recoger Sor Juana de muchas manos, en que estaban no menos divididos que escondidos, como tesoro, con otros que no cupo en el tiempo buscarlos ni copiarlos.
 Desea que el cortejo de dar los buenos años al señor Marqués de la Laguna, llegue a su Excelencia por medio de la Excelentísima Señora Doña María Luisa, su digna esposa.
 Envía las buenas Pascuas de Resurrección a la Excelentísima Señora Condesa de Paredes, en ocasión de cumplir años la reina reinante.
 Celebra el cumplir años la señora virreina, con un retablito de marfil del nacimiento, que envía a su Excelencia.
 Enviando una rosa a su Excelencia.
 A la misma Excma. Señora, con igual ocasión.
 Habiéndose ya bautizado su hijo, da la enhorabuena de su nacimiento a la señora virreina.
 Celebra los años de la Condesa de Paredes.
 Solía la señora virreina, como tan amartelada de la poetisa, favorecerla con la queja de alguna intermisión en sus memorias de una, da satisfacción.
 A la misma Excma. Señora, alegórico regalo de Pascuas, en unos peces que llaman bobos y unas aves.
 Presentando a la señora virreina un andador de madera para su primogénito.
 En un anillo retrato a la Sra. Condesa de Paredes, dice por qué.
 Expresa su respeto amoroso: dice el sentido en que llama suya a la señora virreina marquesa de la Laguna.

Referencias

Bibliografía 
 Orozco, Fernando. Gobernantes de México. México: Panorama Editorial, 1985.
 
 

Virreyes de la Nueva España
Nacidos en Paredes de Nava